Lehmijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Iso Lehmijärvi, sjö i Ranua,  (16 ha)
2. Lehmijärvi (sjö i Egentliga Finland), sjö i Salo stad,  (63 ha)
3. Lehmijärvi (sjö i Nyland), sjö i Lojo stad,  (2,5 km²)
4. Lehmijärvi (sjö i Gustav Adolfs, Päijänne-Tavastland), sjö i Gustav Adolfs,  (43 ha)